Шереме́т (, ) — украинская и белорусская фамилия. Известные носители:
 Шеремет, Александр Степанович (1898—1985) — советский архитектор.
 Шеремет, Анатолий Данилович (1929—2020) — советский и российский экономист.
 Шеремет, Василий Александрович (1949—2014) — активист Евромайдана. Герой Украины.
 Шеремет, Виктор Савельевич (1932—1995) — Герой Социалистического Труда.
 Шеремет, Виталий Иванович (1940—2012) — российский историк-востоковед, писатель.
 
 Шеремет, Игорь Анатольевич (род. 1956) — российский учёный, специалист в области вычислительных и телекоммуникационных систем; академик РАН.
 Шеремет, Иннокентий Викторович (род. 1966) — российский тележурналист, режиссёр и продюсер. Генеральный директор ТАУ.
 Шеремет, Леонид Филиппович (1914/1915 — ?) — советский футболист.
 Шеремет, Людмила Александровна (1943—2014) — активист Евромайдана. Герой Украины.
 Шеремет, Михаил Сергеевич (род. 1971) — российский государственный и политический деятель, депутат Госдумы РФ.
 Шеремет, Николай Николаевич (1924—1985) — гвардии ефрейтор, полный кавалер ордена Славы.
 Шеремет, Павел Григорьевич (1971—2016) — белорусский, российский и украинский тележурналист.

См. также 
 Шереметев
 Шеремета

Примечания